Die Tennis Masters Series Hamburg 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2000 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Marcelo Ríos, der auch dieses Jahr als ungesetzter Spieler das Halbfinale erreichen konnte. Neuer Turniersieger wurde der Brasilianer Gustavo Kuerten, der als Fünfter der Setzliste im Finale den russischen Setzlistenzwölften Marat Safin in fünf Sätzen schlug. Safin hatte erstmals ein Masters-Finale erreichen können. Für Kuerten war es der zweite Titel der Saison und der siebte Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Wayne Arthurs und Andrew Kratzmann im Vorjahr. Sie traten mit jeweils anderen Partnern an. Während Kratzmann mit Wayne Black gleich in der ersten Runde ausschied, schaffte Arthurs mit Sandon Stolle abermals den Einzug ins Finale. Dort mussten sie sich aber Todd Woodbridge und Mark Woodforde geschlagen geben. Woodbridge und Woodforde gewannen damit jeweils ihren 63. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Hamburg